Арыгдам () — село Кедабекского района Республики Азербайджан.

Расположено в западной части Азербайджана на берегу реки Кедабек (приток реки Шамкирчай) у подножия горы Шекербей, примерно в 300 км к западу от столицы Баку, и в 3 км северо-западнее от административного центра района г. Кедабек.

Население 
Население в 2015 году составляло 2659 человек.

Основными занятиями жителей являются сельское хозяйство (картофелеводство) и животноводство.

Имеются средняя школа, библиотека, клуб, фельдшерский пункт.

Достопримечательности 
В районе Арыгдам находятся памятники бронзового и железного веков. Карадаг галасы, Бала галасы и другие.

Литература 
 Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Şərq-qərb Bakı-2007. səh.427
 Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Siyahıyaalınması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2010. Səh.629

Примечания 

Населённые пункты Кедабекского района